Six Nations 2017 war die 18. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations (mit allen Vorgängerturnieren seit 1883 die insgesamt 123. Ausgabe). An fünf Wochenenden traten vom 4. Februar bis zum 18. März 2017 die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers kam das Bonuspunktsystem zur Anwendung. Das Turnier gewann England, wobei ein Grandslam knapp in der letzten Runde verpasst wurde.

Teilnehmer

Tabelle 

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 4 Punkte bei einem Sieg
 2 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage (vor möglichen Bonuspunkten)
 3 Bonuspunkte bei einem Grand Slam (fünf Siege)
 1 Bonuspunkt für vier oder mehr Versuche, unabhängig vom Endstand
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Unterschied

Ergebnisse

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Website von Six Nations

Einzelnachweise 

2017
Rugby 2017